Un ingénieur des mines est en règle générale un diplômé de l'enseignement supérieur (université, école technique supérieure) spécialisé en génie minier. En France, certaines écoles des mines sont devenues des grandes écoles généralistes.

En Europe 

En Europe en général, le programme de formation dure 5 ans (niveau master), en suivant le processus de Bologne d'harmonisation.

En France 

En France, un ingénieur des mines peut désigner :
un ingénieur du Corps des mines (fonctionnaire d'état formé à l’École des Mines de Paris) ;
un ingénieur diplômé d'une des sept écoles des mines françaises (Paris, Saint-Étienne, Nancy, Alès, Douai, Albi, Nantes), parfois désigné sous l’appellation ingénieur civil des mines.

La distinction entre ingénieur du Corps des mines et ingénieur civil des mines portait à l'origine uniquement sur le statut « fonctionnaire » ou non des diplômés de l'École des mines de Paris. Les ingénieurs du Corps des mines étaient uniquement des polytechniciens fonctionnaires alors que les ingénieurs civils ne l'étaient pas. Leur recrutement a à présent été étendu aux normaliens et aux ingénieurs civils des Mines de Paris.

Notes et références

Voir aussi 

 Génie minier
 École des mines
 Institut Mines-Télécom

? Mines